

Sigle 
 Tasso di inflazione programmata

Aziende 
 Tamburi Investment Partners S.p.A. (nota anche con l'acronimo di TIP) – investment e merchant bank  italiana quotata alla Borsa di Milano
 TIP – Società Anonima Tramvie Interprovinciali, attiva a Milano dal 1881

Codici 
 TIP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Tripoli (Libia)
 tip – codice ISO 639-3 della lingua trimuris

Musica 
 Tip  – Album discografico dei Finger Eleven del 1997
 Tip  – Singolo dei Finger Eleven del 1998, dall'album omonimo
 Tip - Etichetta discografica tedesca

Personaggi 
 Tip  – uno dei nipoti di Topolino
 Tip  – personaggio delle storie de Il mago di Oz

Pubblicistica 
 Tipografia (abbreviata: tip./Tip.)

Altro 
 Tifone Tip